Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 1931 je prvo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 19. in 23. februarjem 1931 v Mürrenu, Švica, v dveh disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 
 Arnold Lunn: The Story of Ski-ing. Eyre & Spottiswoode, London 1952, S. 77–79.
 Othmar Gurtner: 2x Mürren. In: Der Schneehase. Jahrbuch des Schweizerischen Akademischen Ski-Club. Band 2, No. 1, 1931. S. 106–122.
 Paul Schnaidt: Courses internationales de slalom et de descente. Mürren, 19 au 22 fevrier 1931. In: Jahrbuch des Schweizerischen Skiverbandes. 27. Jahrgang, 1931. S. 183–185.

1931
1931 v športu
Športne prireditve v Švici
Mürren